

Astronomia 
 Lucifero – in astronomia, è il nome storicamente attribuito a Venere come stella del mattino

Letteratura 
 Lucifero – uno dei titoli con cui è stata tradotta in italiano la poesia Luceafărul, del poeta rumeno Mihai Eminescu

Mitologia 
 Lucifero – nella mitologia romana corrisponde alla divinità greca Eosforo ("Torcia dell'Aurora"), nome dato alla "Stella del mattino"
 Lucifero o Dianus – dio della Stregheria, fratello, figlio e consorte della dea Diana, Signore della Luce e del Mattino

Onomastica 
 Lucifero – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Lucifero – famiglia nobile italiana, originaria di Crotone
 Lucifero – primo vescovo di Siena, nel 306
 San Lucifero – vescovo di Cagliari, morto intorno al 370
 Antonio Lucifero – vescovo di Crotone, morto nel 1521
 Giovanni Matteo Lucifero – vescovo di Crotone, morto nel 1551
Giovanpaolo Lucifero – nobile e condottiero italiano
 Francesco Antonio Lucifero – politico, patriota e rivoluzionario
 Alfonso Lucifero – politico
 Alfredo Lucifero – militare, umanista e politico
 Armando Lucifero – poeta, scrittore, storico, numismatico, archeologo e naturalista
 Falcone Lucifero – Ministro della Real Casa dal giugno 1944 al giugno 1946 di Umberto II, prima luogotenente e per 33 giorni Re d'Italia
 Roberto Lucifero – politico, segretario del PLI nel 1947-48

Musica 

Lucifero – singolo del rapper italiano Nitro del 2018.

Religione 
 Lucifero – nella teologia cristiana, è il nome con cui tradizionalmente si identifica Satana

Personaggi immaginari 
 Lucifero – personaggio dell'universo di Battlestar Galactica
 Lucifero – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lucifero – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Lucifero – personaggio Disney del film Cenerentola
 Lucifero – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate 
Lucifer